Pawlowa (auch als Pavlova transkribiert) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Leonidowna Pawlowa (1964–2013), sowjetisch-russische Architektin, Künstlerin und Hochschullehrerin 
 Alla Pavlova (* 1952), russische Komponistin ukrainischer Herkunft

 Jelena Pawlowa (* 1978), kasachische Volleyballspielerin
 Jewgenija Alexandrowna Pawlowa (* 1993), russische Biathletin, siehe Jewgenija Burtassowa
 Karolina Karlowna Pawlowa (1807–1893), russisch-deutsche Dichterin
 Marija Wassiljewna Pawlowa (1854–1938), russische Paläontologin und Hochschullehrerin

 Nina Michailowna Pawlowa (1897–1973), russisch-sowjetische Botanikerin, Pflanzenzüchterin und Schriftstellerin
 Sofja Afinogenowna Pawlowa (1926–1991), sowjetische Schauspielerin
 Valentina Pavlova (* 1949), deutsche Künstlerin

Pawlowa steht außerdem für:

 Pawlowa oder Wie man eine Eselin um die halbe Welt schmuggelt, Roman von Brian Sewell

Siehe auch:

 Pawlow
 Pavlova (Nationalgericht in Neuseeland und Australien)
 Pavlová
 Paulownia